

Astronomia 
 Moody  – cratere meteoritico di Mercurio

Geografia 
 Canada
 Port Moody – città della Columbia Britannica

 Stati Uniti d'America
 Contea di Moody  – contea del Dakota del Sud
 Moody  – città della Contea di St. Clair, Alabama
Moody – Unincorporated area della Contea di Jasper, Indiana
Moody – Unincorporated area della Contea di Howell, Missouri

 Moody  – città della Contea di McLennan, Texas

Persone 
 Ben Moody  – cantautore, polistrumentista, compositore e produttore discografico statunitense
 Christopher Moody  – pirata inglese
 Dwight L. Moody  – evangelista ed editore statunitense
 Helen Wills Moody  – tennista statunitense.
 James Moody  – sassofonista e flautista statunitense
 James Paul Moody  – marinaio britannico, Sesto Ufficiale sul RMS Titanic
 John Moody  – imprenditore statunitense fondatore dell'omonima agenzia di rating
 Lewis Moody  – rugbista britannico
 Lewis Ferry Moody  – ingegnere meccanico statunitense
 Micky Moody  – chitarrista inglese
 Raymond Moody  – medico, psicologo e parapsicologo statunitense
 Rick Moody  – scrittore statunitense
 Ron Moody  – attore britannico
 Megan Moody  – cestista australiana naturalizzata britannica
 Heather Moody  – pallanuotista statunitense
 Bill Moody  – manager di wrestling statunitense
 William Henry Moody  – politico statunitense
 William Vaughn Moody  – poeta e drammaturgo statunitense

Musica
 The Moody Blues  – gruppo musicale rock

Altro
 Alastor Moody  – personaggio della saga di Harry Potter
 Diagramma di Moody – diagramma bilogaritmico utilizzato in fluidodinamica
 Moody's  – società finanziaria statunitense
 Moody Bible Institute – istituzione cristiana per l'educazione superiore, con sede a Chicago

Pagine correlate
 James Moody
 William Moody